Em Busca da Felicidade (telenovela), exibida na TV Excelsior em 1965.
 Em Busca da Felicidade (radionovela), transmitida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1941.
 The Pursuit of Happyness, filme (2006) com Will Smith distribuído em Portugal como Em Busca da Felicidade.
 Have Dreams, Will Travel, filme (2007) com AnnaSophia Robb e Cayden Boyd distribuído no Brasil como Em Busca da Felicidade.